Sint-Patriciuskerk (Boulogne-sur-Mer) - Frankrijk
 St. Patrick's Church (Calgary) - Canada
 St. Patrick's Church (Quebec City) - Canada
 St. Patrick's Church (St. John's) - Newfoundland en Labrador, Canada
 Old St. Patrick's Church (Chicago) - Verenigde Staten
 Saint Patrick's Church (Dubuque) - IowaVerenigde Staten
 St. Patrick (Loxley) - Verenigde Staten
 St. Patrick's Church (Lookout) - Montserrat

Zie ook
 Sint Patrick's Cathedral (doorverwijspagina)
 Saint Patrick's Cathedral (doorverwijspagina)